Akera kan syfta på följande:

 Akera – ett släkte snäckor

Geografi

Azerbajdzjan 

 Häkäri, flod,

Indien 

 Aklera, ort, Rajasthan, Jhālāwār, 

Robotskapade Indienförgreningar